Concordia – rzymska bogini zgody, z rogiem obfitości
 Concordia – korporacja akademicka w Lublinie
 Concordia – zbiór tekstów luterańskich
 Concordia – umowa z 1863, porządkująca stosunki pomiędzy kościołem rzymskokatolickim a greckokatolickim w Galicji
 Concordia – misja policyjna Unii Europejskiej w Macedonii
 Concordia – dawna loża wolnomularska Niemców wyznania mojżeszowego
 Drukarnia Concordia – budynek dawnej drukarni w ścisłym centrum Poznania
 Uniwersytet Concordia – Uniwersytet Concordia w Montrealu, Kanada

 Concordia - nieistniejąca już kopalnia węgla kamiennego w Zabrzu
 statki:
 SV Concordia – żaglowiec, zatonął 18 lutego 2010
 Costa Concordia – statek wycieczkowy, zatonął 13 stycznia 2012

Lokalizacje

w Argentynie 
 Concordia – miasto w Argentynie

w Kolumbii 
 Concordia – miasto w departamencie Antioquia
 Concordia – miasto w departamencie Magdalena

w Meksyku 
 Concordia – miasto i gmina w stanie Sinaloa w Meksyku

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Concordia – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Concordia – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Concordia – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex

Gminy 
 Concordia (ang. Concordia Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines

Parafie 
 parafia Concordia (ang. Concordia Parish) – w stanie Luizjana

we Włoszech 
 Concordia Sagittaria – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Wenecja
 Concordia sulla Secchia – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Emilia-Romania, w prowincji Modena

Pozostałe 
 (58) Concordia – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Concordia – francusko–włoska stacja antarktyczna

Kluby sportowe

w Polsce 
 Concordia Piotrków Trybunalski – polski klub sportowy
 Concordia Knurów – polski klub piłkarski z Knurowa
 Concordia Elbląg
 Concordia Zabrze – polski klub piłkarski z Zabrza

za granicą 
 Colegiales Concordia – argentyński klub piłkarski
 CS Concordia Chiajna – rumuński klub piłkarski
 FC Concordia Basel – szwajcarski klub piłkarski
 SC Concordia Hamburg – niemiecki klub sportowy z hamburskiej dzielnicy Wandsbek

Zobacz też 
 Concord
 Concorde
 Konkordia